Gallegos del Río kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gallegos del Río (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Gallegos del Río (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar